Паломар-де-Арройос () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас, в 99 км от столицы провинции. Занимает площадь 33,32 км². Население — 198 человек (на 2010 год).

Расположен у подножия . Ведётся добыча лигнита.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля